Гже́лка — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Гжелка — селище в Раменському муніципальному районі Московської області
 Гжелка — річка в Московській області, притока Москви-ріки
 Гжелка — річка в Смоленській області, притока Дими

Див. також 
 Гжель (значення)